Osoby:
 Anton von Vieregg – niemiecki generał
 Artur Vieregg – niemiecki łyżwiarz

Inne:
 Vieregg – ród

Zobacz też:
 Viereck